Блер () — англомовне особове ім'я з шотландськими коренями, похідне від такого ж прізвища. Воно є як правило, чоловічим ім'ям в Шотландії та Канаді, хоча є популярним у Сполучених Штатах, де воно також є і жіночим ім'ям.

Відомі носії 
 Блер Еванс (;  1991) — австралійська плавчиня, олімпійська медалістка (2012).
 Блер Расмуссен (;  1962) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції центрового.
 Блер Сент-Клер (; 1995) — американська модель драг-квін, співачка.
 Блер Тьюк (; 1989) — новозеландський яхтсмен, олімпійський медаліст (2012).

Вигадані персонажі 
 Блер Волдорф () — головний персонаж американського телесеріалу «Пліткарка»

Див. також 
 Блер (прізвище)

Примітки 

Шотландські імена